Koljonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Kalle Koljonen (né en 1994), joueur finlandais de badminton
 (1927-2004), scientifique social finlandais
 (né en 1988), joueur finlandais de football
 (1912-1943), dernier meurtrier exécuté en Finlande
 (1910-2000), écrivain et photographe finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois